Desa Sukatani kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukatani (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,40, long 107,86), 
 Desa Sukatani (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,75, long 107,88), 
 Desa Sukatani (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,83, long 107,49), 
 Desa Sukatani (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,75, long 107,03), 
 Desa Sukatani (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,62, long 107,43), 
 Desa Sukatani (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,24, long 107,56), 
 Desa Sukatani (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,81, long 106,69), 
 Desa Sukatani (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,27, long 106,42), 
 Desa Sukatani (administrativ by i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar